Филемон Крус Лима (, род. 24 июня 1964) — перуанский шахматист, международный мастер.

Чемпион Перу 2000 г. Серебряный призер чемпионата Перу 1994 г.

В составе сборной Перу участник четырех шахматных олимпиад (1994, 2000, 2002, 2004 гг.).

Победитель международных турниров в Лиме (2002 г.) и Ситжесе (2009 г.), опен-турниров в Торредембарре (2007 г.) и Кановельесе (2016 г.).

Отец гроссмейстера К. Круса и международного мастера Х. Круса.

С середины 2000-х гг. вместе с семьей постоянно живет в Испании.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Круса в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Круса на сайте 365Chess

Шахматисты Перу
Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам